Gonghe Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gonghe (socken i Kina, Gansu), 
 Gonghe (socken i Kina, Guangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar